Kaj Lykke kan henvise til flere personer, evt. med forskellig stavning:

 Kai Lykke – 1625-1699, adelsmand, oberst og kammerjunker
 Kaj Lykke (fodboldspiller) – træner for Holbæk Bold- og Idrætsforening 1979-1980